Ду́рень — термин, который может означать:

 Дурень — неумный, глупый человек
 Дурень — девятый студийный альбом группы «Алиса»